Denne sæson var den 16. sæson af 1. Fußball-Bundesliga. Hamburger SV blev vinderen, med et point ned til VfB Stuttgart.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1978
Fodbold i 1979